Oppeln steht für:

 Oppeln (polnisch Opole), Ort in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Oppeln (Löbau) (obersorbisch Wopaleń), Ortsteil von Löbau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Oppeln (Wingst), Reihensiedlung, Ortsteil von Wingst, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Oppeln, Güterwagen, siehe Geschweißte Bauart #Gedeckter Güterwagen
 Oppeln-Bronikowski, Adelsgeschlecht mit Stammsitz in Oppeln bei Löbau
 Herzogtum Oppeln, Fürstentum in Schlesien
 Fährschiff Oppeln, Einsatzgebiet Nord-Ostsee-Kanal
 Reichsbahndirektion Oppeln, bis 1922 in Kattowitz ansässig, bestand bis 1945

von Oppeln ist der Beiname oder Familienname folgender Personen:
 Agnes von Oppeln (1360–1413), zweite Frau von Jobst von Mähren
 Elisabeth von Oppeln (1360–1374), erste Frau von Jobst von Mähren
 Frieda von Oppeln (1866–1945), deutsche Autorin
 Hermann von Oppeln-Bronikowski (1826–1904), preußischer Generalleutnant
 Peter von Oppeln († 1375), Bischof von Lebus
 Rudolf von Oppeln-Bronikowski (1826–1894), preußischer General der Infanterie 
 Wladislaus II. (Oppeln) (1326/1332–1401), böhmischer Lehns- und Erbherzog von Oppeln

Siehe auch:
 Oppelner Fehde zwischen Oppelner Herzögen und dem Rat der Stadt Breslau
 Oppelner Beiträge zur Germanistik, Schriftenreihe
 Opole (Bezirk), Zusammenschluss von Familiengenossenschaften und der von ihnen bewohnte Bezirk